Szontagh oder Szontágh ist der Familienname folgender Personen:

 Felix von Szontagh (1859–1929), ungarischer Mediziner
 Ferenc E. Szontágh (1919–1975), ungarischer Mediziner
 Gusztáv Szontagh (1793–1858), ungarischer Kritiker und Schriftsteller